«Радомлье» () — словенский футбольный клуб, представляющий поселение Радомлье. Домашние матчи проводит на стадионе «Шпортни парк» в Домжале (2813 мест), так как одноимённый домашний стадион не соответствует требованиям Футбольного союза Словении. Официальным спонсором команды является торговая фирма Kalcer, техническим спонсором — Joma.

История выступлений

Достижения 
 Третья лига Словении по футболу:
 Победитель (1): 2010/11
 2-е место (3): 1993/94, 2004/05, 2006/07

Текущий состав

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Профиль клуба на soccerway.com

Футбольные клубы, основанные в 1972 году
Футбольные клубы Словении